A Fraternidade de Santi Pietro e Paolo é mais uma das casas da Comunità Cenaculo, esta por sua vez está situada na Croácia, em uma estrada entre Vukovar e Ilok, próxima a Sarengrad.

Origem
A Fraternidade de Santi Pietro e Paolo foi iniciada no ano de 2002, em velho convento Franciscano que estava sendo utilizado pelas freiras Carmelitas, esse convento esteve ocupado durante a Guerra da Jugoslávia, na época servido como prisão.

Instituições da Croácia